Коэффицие́нт упру́гости, иногда также коэффицие́нт Гу́ка,  жёсткость пружи́ны, — коэффициент, связывающий в законе Гука удлинение упругого тела и возникающую вследствие этого удлинения силу упругости. Применяется в механике твердого тела в разделе упругости. Обозначается буквой , иногда  или . Имеет единицу измерения Н/м или кг/с2 (в СИ), дин/см или г/с2 (в СГС).

Коэффициент упругости численно равен силе, которую надо приложить к пружине, чтобы её длина изменилась на единицу расстояния.

Определение и свойства 
Коэффициент упругости по определению равен силе упругости, делённой на изменение длины пружины: 

 

Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров упругого тела. Так, для упругого стержня можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения  и длины ), записав коэффициент упругости как  Величина  называется модулем Юнга и, в отличие от коэффициента упругости, зависит только от свойств материала стержня.

Жёсткость деформируемых тел при их соединении 

При соединении нескольких упруго деформируемых тел (далее для краткости — пружин) общая жёсткость системы будет меняться. При параллельном соединении жёсткость увеличивается, при последовательном — уменьшается.

Параллельное соединение 

При параллельном соединении  пружин с жёсткостями, равными  жёсткость системы равна сумме жёсткостей, то есть

Последовательное соединение 
При последовательном соединении  пружин с жёсткостями, равными  общая жёсткость определяется из уравнения:

Жёсткость некоторых деформируемых тел

Стержень постоянного сечения 
Однородный стержень постоянного сечения, упруго деформируемый вдоль оси, имеет коэффициент жёсткости
 

где
  — модуль Юнга, зависящий только от материала, из которого выполнен стержень;
  — площадь поперечного сечения;
  — длина стержня.

Цилиндрическая витая пружина 

Витая цилиндрическая пружина сжатия или растяжения, намотанная из цилиндрической проволоки и упруго деформируемая вдоль оси, имеет коэффициент жёсткости
 
где
  — диаметр проволоки;
  — диаметр намотки (измеряемый от оси проволоки);
  — число витков;
  — модуль сдвига (для обычной стали  ≈ 80 ГПа, для пружинной стали  ≈ 78.5 ГПа, для меди ~ ).

См. также 
 Закон Гука
 Сила упругости
 Роберт Гук
 Модуль Юнга
 Пружина

Источники и примечания 

Теория упругости
Механика